Riaza (gemeente); een gemeente en een plaats in de Spaanse regio Castilië en León
Riaza (rivier); een rivier in de Spaanse regio Castilië en León